Axljoch Berg är ett berg i Österrike.   Det ligger i distriktet Politischer Bezirk Reutte och förbundslandet Tyrolen, i den västra delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Wien. Toppen på Axljoch Berg är  meter över havet.

Terrängen runt Axljoch Berg är huvudsakligen bergig, men norrut är den kuperad. Terrängen runt Axljoch Berg sluttar norrut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer norr om Axljoch Berg. Närmaste större samhälle är Reutte,  kilometer norr om Axljoch Berg. 

I omgivningarna runt Axljoch Berg växer i huvudsak barrskog. Runt Axljoch Berg är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Tyrolen
Berg i Österrike 1000 meter över havet eller högre